Carlos Tejedor ist der Name folgender Personen:

* Carlos Tejedor (Politiker) (1817–1903), argentinischer Politiker

Carlos Tejedor ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Carlos Tejedor (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Partido Carlos Tejedor, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien